Association Sportive du Port Autonome de Cotonou bezeichnet:

 Association Sportive du Port Autonome de Cotonou BBC (ASPAC BBC), Basketballclub aus Cotonou
 Association Sportive du Port Autonome de Cotonou FC, Fußballclub aus Cotonou